Already Gone – album di Kristy Hanson del 2007
Already Gone – singolo degli Eagles del 1974
Already Gone – singolo dei Powderfinger del 1998
Already Gone – singolo di Melanie C del 2007
Already Gone – singolo degli Sugarland del 2008
Already Gone – singolo di Kelly Clarkson del 2009
Already Gone – film del 2019 diretto da Christopher Kenneally